Пётр Серге́евич Дерно́в (22 октября 1925 — 24 января 1945) — участник Великой Отечественной войны, автоматчик 24-го гвардейского кавалерийского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза (1945), гвардии красноармеец. Закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.

Биография 
Родился  на хуторе Самбековский, ныне в черте города Новошахтинска Ростовской области, в семье рабочего. По национальности русский.

В Красной Армии с апреля 1944 года. С этого же года — на фронте.

Отличился  в бою за населённый пункт Вадонг, расположенный в четырёх километрах северо-восточнее города Ольштын (Польша).

Бесстрашный советский воин накрыл своим телом пулемёт гитлеровцев, который своим губительным огнём препятствовал наступлению подразделения.

Ценой своей жизни П. С. Дернов обеспечил захват 4-м эскадроном переправы и населённого пункта Вадонг, где было уничтожено более 200 немцев. После боя при осмотре в теле П. С. Дернова было обнаружено 46 пулемётных ран.

В представлении командир 24-го гвардейского кавалерийского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии подполковник П. Ткаленко описывал подвиг гвардии красноармейца Петра Ивановича Дернова :
«24 января 1945 года при штурме населеённого пункта Вадонг Дернов, заметив откуда бъёт немецкий пулемёт, мешавший продвижению эскадрона, смело прополз вперёд на него и внезапным броском навалился на ведущий огонь пулемёт и закрыл его своим телом».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство гвардии красноармейцу Дернову Петру Сергеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в Вадонге (Польша), где Герою установлен памятник.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
 Орден Ленина.

Память 
 В посёлке Самбек (ныне в черте города Новошахтинска) на доме, где жил будущий Герой, установлена мемориальная доска.
 Его имя носит мореходное судно.
 На приз памяти Героя проводятся соревнования по боксу в спортшколе № 1 города Новошахтинска.
 Именем Петра Дернова названа улица в Ольштыне, Польша.
 В Польше около населённого пункта Вадонг установлен памятный знак в память о подвиге Петра Дернова.
 На Аллее Героев в Красном Сулине установлен его барельеф.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области.

Литература 

 
 Звёзды не меркнут. — Калининград, 1982.
 Нам дороги эти позабыть нельзя. — Ростов-н/Д, 1975.
 Вечная память и слава Петру Дернову! // Знамя шахтера. Новошахтинск, 1945. 9 мая. С. 2.
 Он сделал всё, что мог / Н. Верведа // Комсомолец. Ростов н/Д., 1970. 9 мая. С. 4.
 Портрет героя / И. Боев // Знамя шахтера. Новошахтинск, 1970. 16 мая. С. 3.
 Гусев И. Породнились Дон с Вислой / И. Гусев // Нам дороги эти позабыть нельзя  : очерки, воспоминания. Ростов н/Д. : Кн. изд-во, 1975. С. 203-215.
 Имя на граните / В. Дикунов // Они прославили Родину : очерки о Героях Советского Союза. Ростов н/Д. : Кн. изд-во, 1975. Кн. 2. С. 325-328.
 Памяти Героя посвящается… : учрежден приз имени Героя Советского Союза Петра Дернова по боксу / Ю. Ермаков // Знамя шахтера. Новошахтинск, 1978. 1 февр. С. 4.
 Памяти героя посвящается… / Ю. Ермаков; фото В. Юхименко // Знамя шахтера. Новошахтинск, 1980. 29 февр. С. 4.
 Несветайский Матросов // Знамя шахтера. Новошахтинск, 1990. 19 апр. С. 2.
 Он жил до войны в Самбеке / Г. Мамаев // Молот. Ростов н/Д., 1995. 24 янв. С. 3.
 Земля Сулинская: время и лица / В. Мякинченко. Красный Сулин: Сулинполиграфсервис, 2005. С. 121-122.
 Турнир по боксу памяти Петра Дернова // Криница. Красный Сулин, 2011. 2 марта. С. 7.
 Улица Победы : участники Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы городов и сёл Дона. Ростов н/Д. : [Альтаир], 2013. С. 91.
 Он не ждал посмертной славы. Он просто хотел жить / Лариса Желтобрюх // Знамя шахтера. Новошахтинск, 2015. 21-22 окт. С. 2.
 Осталась память в родном поселке / Л. Желтобрюх // Знамя шахтера. Новошахтинск, 2019. 21-22 июня. С. 19.
 Героев наших имена…: люди и подвиги / Вячеслав Мякинченко. Красный Сулин : Сулинполиграфсервис, 2019. С. 12-13.

Примечания

Ссылки 
 
 Дернов Пётp Сеpгеевич // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .
 Герои Дона
 Дернов Петр Сергеевич
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Варминьско-Мазурском воеводстве
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру